Wolff gen. Metternich ist der Familienname folgender Personen aus der Familie Wolff-Metternich:

 Friedrich von Wolff gen. Metternich (1816–1898), deutscher Verwaltungsjurist, Landrat des Kreises Höxter
 Karl von Wolff gen. Metternich (1878–1939), deutscher Verwaltungsjurist, Landrat des Kreises Höxter
 Philipp von Wolff gen. Metternich (1770–1852), deutscher Verwaltungsjurist, Landrat des Kreises Höxter